El término experimentador puede referirse a:

En lingüística, al papel temático de experimentador.
En ciencia, a la persona que realiza experimentos científicos.
En física, al observador que realiza medidas sobre un sistema físico.